«Све́тлый лик сме́рти» — детективный роман Александры Марининой, вышедший в 1996 году.

Название 
Илья Овчинников в статье «Маятник Марининой» иронизировал по поводу названия «дело даже не только помпезных и почти одинаковых заглавиях — они редко удавались Марининой (попробуйте-ка не спутать „Смерть ради смерти“ и „Светлый лик смерти“)». Э. Н. Герасименко рассматривает название этого романа как оксюморон, стилистическое средство, помогающее автору реализовать творческую задачу: «Конец текста заставляет читателя вернуться к заглавию и осознать насколько были верны его первоначальные предположения, насколько оправдались его ожидания.» В. Д. Черняк и М. А. Черняк пишут, что «языковые предпочтения современной языковой личности, связаны с психологическим статусом слова, с его восприятием. Ключевые слова заглавий четко соотносятся с актуальными для соответствующего жанра концептуальными полями» и приводят в пример «Светлый лик смерти».

Аннотация 
На городской свалке найден труп молодой красавицы Милы Широковой. Убитая обладала неуёмным сексуальным аппетитом. Задержан последний партнер Милы, однако события принимают непредсказуемый оборот. Анастасия Каменская расследует преступление.

О персонажах 
«В детективах А. Марининой женские персонажи превосходят мужские не только числом, но и разнообразием характеров. В произведениях Марининой женщина не столько страдательная сторона, не столько жертва, сколько активный субъект, организующий обстоятельства, а не подчиняющийся им. Таковы образы „преступниц“ Киры Шевченко („Шестёрки умирают первыми“), Натальи Цукановой („Светлый лик смерти“), Регины („Игра на чужом поле“), Софьи Илларионовны („Имя потерпевшего никто“) и т. д.»

Экранизация 
По роману снята одна из серий телесериала «Каменская» под названием «Тень прошлого», которая входит в 4 сезон.

Примечания

Ссылки 

Романы 1996 года
Произведения Александры Марининой